Türkler steht für:
 Türkler, Bezeichnung für Mitglieder von Turkvölkern
 Türkler, türkische Bezeichnung für Türken

Türkler ist der Familienname folgender Personen:
 Kemal Türkler (1926–1980), türkischer Gewerkschaftsführer